Masters Series Hamburg 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Masters Series Hamburg rozgrywany w dniach 14–21 maja 2007 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 2 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Niemczech